Taillebourg kan syfta på:
 Taillebourg, Charente-Maritime
 Taillebourg, Lot-et-Garonne